Головний храм
 Кондо (Франція)